Say Something ():

Музыка 
Песни
 «Say Something» — песня Кайли Миноуг, 2020
 «Say Something» — песня Джастина Тимберлейка и Криса Стэплтона, 2018
 «Say Something» — песня Мэрайи Кэри, 2005 
 «Say Something» — песня A Great Big World, 2013
 «Say Something» — песня Flying Lotus, 2019
 «Say Something» — песня Karen Harding, 2015
 «Say Something» — песня Timbaland, 2009

Альбомы
 Say Something — альбом Via Audio (2007)
 Say Something — альбом Andy Leek (1988)
 Say Something — альбом Ellis Paul (1993)